

Urodzili się 
 7 grudnia – św. Kolumba z Iony, irlandzki zakonnik i misjonarz (zm. 597)

Zmarli 
 Jakub z Sarug, syryjski pisarz

521